Andriï Dechtchytsia (en ukrainien : Андрій Богданович Дещиця), né le  à dans l'oblast de Lviv, est un diplomate et une personnalité politique ukrainienne. De février à , il est ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Iatseniouk.

Carrière politique 
Dechtchytsia est né dans l'oblast de Lviv en Ukraine occidentale. Il est diplômé en sciences humaines de Université Ivan-Franko (1989) et en sciences politiques de l'université de l'Alberta (1995).

Après ses études, il a occupé, depuis 1996, différents postes dans le service diplomatique, y compris les ambassades ukrainiennes en Pologne et en Finlande. De  à , il a été porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Finlande (à partir de 2007) et en Islande (à partir de 2008), postes qu'il a occupés jusqu'au . Il a ensuite travaillé en tant que Représentant spécial du chef de l'OSCE pour la gestion des conflits.

Durant les manifestations en Ukraine en 2013-2014, il fut l'un des premiers diplomates ukrainiens qui ont soutenu les manifestants sur la place de l'Indépendance. Après la chute du gouvernement de Mykola Azarov, il a été nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement Iatseniouk. Le , sa candidature a été confirmée par la Verkhovna Rada, le parlement ukrainien.

Sa présence entraînant la foule devant l'ambassade de Russie à Kiev en reprenant le slogan  , le samedi , fait le tour des réseaux sociaux et lui vaut d'être réprimandé par les Américains eux-mêmes. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, déclare qu'il n'est qu'une simple courroie de transmission des ordres américains, tandis que le représentant de la Russie aux Nations unies, Vitaly Tchourkine, déclare . Résultat de ce scandale: le président Porochenko avance la nomination d'un autre ministre des Affaires étrangères, le , Pavlo Klimkine.

Références

Liens externes 
 

Personnalité politique ukrainienne du XXe siècle
Personnalité politique ukrainienne du XXIe siècle
Ministre ukrainien des Affaires étrangères
Diplomate ukrainien du XXe siècle
Diplomate ukrainien du XXIe siècle
Ambassadeur d'Ukraine en Pologne
Étudiant de l'Université de l'Alberta
Étudiant de l'université de Lviv
Naissance en septembre 1965
Naissance dans l'oblast de Lviv
Naissance en RSS d'Ukraine